Quinault bezeichnet

 Lake Quinault, einen See in den Vereinigten Staaten
 Quinault (Washington), eine Siedlung am Lake Quinault
 Lake Quinault, ein See auf der Olympic-Halbinsel im US-Bundesstaat Washington
 Quinault-Pass, Gebirgspass auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Quinault River, natürlicher Zufluss und Abfluss des Lake Quinaults
 Quinault (Schiff, 1927), ein Schiff der Steel-Electric-Klasse
 Quinault (Volk), Name eines Indianervolks an der Pazifikküste im US-Bundesstaat Washington

 Quinault ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Alexis Quinault (1693–1767), französischer Schauspieler, siehe Quinault-Dufresne
 Félix Quinault (1906–1989), französischer Autorennfahrer
 Jean Quinault (1656–1728), französischer Schauspieler
 Jean-Baptiste-Maurice Quinault (1687–1745), französischer Schauspieler und Komponist
 Jeanne-Catherine Quinault (auch Mme de Maux 1725–1812), Ehefrau von François-Alixand de Maux (1714–1806) und intime Freundin von Étienne Noël Damilaville sowie Denis Diderot
 Jeanne-Françoise Quinault (Jeanne-Françoise Quinault-Dufresne, Mlle Quinault; 1699–1783), französische Schauspielerin
 Marie-Anne-Catherine Quinault (1695–1791), französische Schauspielerin
 Mme Quinault-Dufresne auch Catherine-Marie-Jeanne Quinault-Dufresne (1705–1767), französische Schauspielern und Mutter von Jeanne-Catherine Quinault, siehe Catherine-Jeanne Dupré
 Philippe Quinault (1635–1688), französischer Dichter